UFC Fight Night: Benavidez vs. Figueiredo, также известный как UFC Fight Night 169 и UFC on ESPN+ 27 - турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 29 февраля 2020 года на спортивной арене "Chartway Arena" в городе Норфолк, штат Виргиния, США.

В главном бою вечера Дейвисон Фигейреду победил Джозефа Бенавидеса техническим нокаутом во 2-м раунде.

Подготовка турнира 
В качестве главного события турнира стал бой за звание чемпиона UFC в наилегчайшем весе на вакантный титул между бывшим претендентом на титул Джозефом Бенавидесом и Дейвисоном Фигейреду. Мульти-дивизионный чемпион Генри Сехудо объявил 20 декабря 2019 года, что он откажется от титула в наилегчайшем весе и сконцентрируется на участии исключительно в легчайшем весе.

Изменения карда 
На турнире был запланирован бой в полусреднем весе между Алексом Оливейра и Микки Галлом. Однако 27 декабря 2019 года бой был снят с данного турнира без какой-либо замены. Оливейра перенесён в кард следующего турнира UFC 248.

Встреча в полулегком весе между Чэсом Скелли и Грантом Доусоном была запланирована на 18 января 2020 года на UFC 246. Однако 14 января 2020 года Доусон объявил в социальных сетях, что он был вынужден отказаться от боя. Бой был перенесен на это событие. 7 февраля 2020 года было сообщено, что Скелли получил травму во время одной из тренировок и был вынужден покинуть соревнование. Его заменил новичок промоушена Деррик Миннер.

На турнире был запланирован бой в полулегком весе между Стивеном Петерсоном и Аалоном Крузом. Тем не менее, Петерсон был снят с мероприятия по неизвестной причине, и его заменил новичок Спайк Карлайл.

На турнире был запланирован бой в полулегком весе между Майком Дэвисом и Гигой Чикадзе. Тем не менее, Дэвис был снят с турнира из-за травмы. В свою очередь, матчмейкеры UFC приняли решение убрать Чикадзе с карда турнира полностью. Чикадзе перенесён в кард следующего турнира UFC 248.

На турнире был запланирован бой в легком весе между Луисом Пенья и новичком промушена Алексом Муньосом. Однако, 23 февраля 2020 года было объявлено, что Муньос был снят с турнира из-за травмы, и его заменил другой новичок Стив Гарсия.

Участники турнира 

(*) Боец снялся с турнира, (**) Бой отменён

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Дейвисон Фигейреду не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит штраф в 30% от гонорара в пользу своего соперника. Превышение лимита для весовой категории составило 2,5 фунта. Таким образом, бразилец не сможет претендовать на вакантный пояс в случае победы. Бенавидес по-прежнему претендует на пояс.

Грант Доусон не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит штраф в 30% от гонорара в пользу своего соперника.

Результаты турнира 

(#1) Позиция бойца в официальном рейтинге UFC Топ-15 весовой категории, (д) Дебютный бой в UFC

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Бой вечера: Кайлер Филлипс vs. Габриэль Силва
 Выступление вечера: Меган Андерсон, Джордан Гриффин

Гонорары бойцов 
Ниже приводится информация о выплатах бойцам. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 1 277 000 долларов.

Последствия турнира 
3 марта 2020 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Овинс Сен-Прё (#15) покинул Топ-15 полутяжёлого веса.

Мара Ромеро Борелла (#15) покинула Топ-15 женского наилегчайшего веса.

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night